Karolinum steht für:
 das Hauptgebäude der Karls-Universität in Prag
 (2288) Karolinum, Asteroid des äußeren Hauptgürtels